Гео́ргий Корне́евич Крючко́в (; 20 октября 1929 года, с. Гусарка Цареконстантиновского района, Украинская ССР, — 4 ноября 2021 года, г. Киев, Украина) — советский и украинский политический деятель.

Биография

Трудовая деятельность 
В 1951 году окончил с отличием Харьковский юридический институт. Работал консультантом, затем заместителем начальника управления Министерства юстиции УССР в Запорожской области.

Деятельность в Украинской ССР 
C 1955 года — на комсомольской работе: секретарь, второй секретарь Запорожского обкома ЛКСМ Украины. В 1956 году вступил в КПСС. С 1960 года — на партийной работе: руководитель лекторской группы, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующий организационным отделом Запорожского обкома КП Украины.

С 1966 года — в ЦК КП Украины: помощник секретаря ЦК, заместитель заведующего, затем заведующий организационным отделом (1972—85 гг.).

С ноября 1985 года по ноябрь 1988 года — заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС.

С 5 ноября 1988 года по 3 апреля 1990 года — первый секретарь Одесского обкома КП Украины. Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР 9, 10 и 11 созывов.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. Входил в состав нескольких комитетов Верховного Совета СССР и Конституционной комиссии.

C 1990 года — советник Председателя Совета Министров УССР. В 1991 году вышел на пенсию, работал советником ЦК КП Украины.

Деятельность на Украине 
После запрета КПУ 30 августа 1991 года принимал участие в работе по восстановлению её деятельности. С 1994 года работал помощником-консультантом народного депутата Украины. Член ЦК Компартии Украины.

В 1998 и 2002 годах избирался народным депутатом Украины по списку КПУ. Руководил Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (1998—2000, 2002—2006).

С лета 2006 года был исполнительным секретарём гражданско-политического объединения «Украинский форум». С весны 2009 года был членом совета Гражданского движения «Новая Украина».

Один из наиболее авторитетных деятелей КПУ, выступал за единство всех антифашистских сил. Вместе с Дмитрием Табачником написал книгу «Фашизм в Украине: угроза или реальность?» (Харьков: Фолио, 2008), в которой выдвинута концепция создания объединённого антинационалистического Движения Сопротивления.

Умер 4 ноября 2021 года.

Семья 
 Жена — Лениана Дмитриевна, библиотекарь-библиограф.
 Сын Павел (р. 1956) — юрист.
 Дочь Анна (р. 1958) — кандидат филологических наук, преподаватель английского языка.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (20 октября 2004 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, активную законтворческую и общественную деятельность.
 Орден Дружбы (20 октября 2009 года, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной, активную общественную и политическую деятельность.
 Орден Октябрьской Революции.
 два ордена Трудового Красного Знамени.
 Орден Дружбы народов.
 Орден «Знак Почёта».
 Орден Александра Невского.

Примечания

Ссылки 
 [www.pseudology.org/Eneida/Krychkov.htm Краткая биография.] 
 Интервью: 01.02.02, 06.09.05, 28.10.05, 16.06.07, 12.09.07, 18.03.08
 Воронин В. Против государственного фашизма: Рецензия на книгу «Фашизм в Украине: угроза или реальность» Дмитрия Табачника и Георгия Крючкова // Киевский вестник. — 2008, 30 декабря. — № 133 (6544). — С. 2.

Члены Коммунистической партии Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Заведующие отделами ЦК КПСС
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Долгожители Украины